Il Košarkaška liga Srbije MVP è il premio conferito dalla Košarkaška liga Srbije al miglior giocatore della stagione regolare.

Vincitori

Note

Voci correlate
Košarkaška liga Srbije MVP playoffs

MVP